Dâlma se poate referi la:
Dâlma, Buzău
Dâlma, Mehedinți